Iraklia (griechisch Ηράκλεια) ist der Name

 Iraklia, Insel und Gemeindebezirk in der Region Südliche Ägäis
 Iraklia (Gemeinde), Gemeinde in der Region Zentralmakedonien
 Iraklia (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk in der Region Zentralmakedonien
 Iraklia (Stadt), Kleinstadt in der Region Zentralmakedonien
 Iraklia (Epirus), Gemeindebezirk in der Region Epirus
 Iraklia (Gorgopotamos), Ortsgemeinschaft und Dorf in der Region Mittelgriechenland

sowie Namensbestandteil von
 Nea Iraklia, Dorf in der Region Zentralmakedonien

Siehe auch: 
 Herakleia für antike Orte desselben Namens